Sophiapolder (Noord-Beveland), een verdronken polder van Noord-Beveland
Sophiapolder (Zeeuws-Vlaanderen), een polder bij Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen
Sophiapolder (Zuid-Holland), naamgever van de Sophiaspoortunnel